Le mouvement Soka, anciennement Soka Gakkai France, est un mouvement bouddhiste devenu laïque en  qui réunit les pratiquants pour le culte du bouddhisme de Nichiren, enseignement humaniste établi par Nichiren Daishonin, moine japonais du .
Sōka, une ville du Japon. 
Soča, le nom slovène du fleuve Isonzo.
Soca, un genre musical et une danse. 
Socca, une spécialité culinaire d'origine de Ligurie.

Notes et références